Макконнелл Брэндон (; род. 1 июня 1976, Chula Vista, Ca, США) — американский художник, работающий в технике рисования спреями, так называемом легальном спрей-арте. Рисованием увлекался с детства, в средней школе занял первое место в художественном конкурсе с изображениями, сделанными чернилами и распылителем. В 1999 г. под впечатлением от увиденного в путешествии рисунка аэрозольной краской всерьёз увлёкся этой техникой. В 2003 г. создал свой сайт , через который реализовывает свои работы. Также на сайте организовано движение людей, занимающихся рисованием спреями.
Печатался в Нью-Йорк Таймс, местных газетах и устраивал живые демонстрации для СМИ.
В 2008 участвовал в телешоу «The Popular Law Firm» в Токио, Япония, с выступлением «1 Minute painting» и несколькими другими примерами своих работ.
«Спрей-арт открыл целый новый мир для меня и позволил мне раскрыть свои чувства и воображение», — так говорит Брэндон о деле своей жизни.
Его работы отличаются необычной техникой, яркими красками, интересными текстурами и скоростью исполнения.
Популярностью пользуются короткие ролики, показывающие весь процесс создания картины, начиная с чистого листа и заканчивая готовым изображением. Длительность каждого ролика составляет от 5 до 7 минут.
Основной темой работ Макконнелла Брэндона являются космические пейзажи в стиле фэнтези.

См. также 
 Спрей-арт
 Легальный спрей-арт

Ссылки 
 Официальный сайт Макконнелла Брэндона 
 Процесс создания картин

Персоналии по алфавиту
Граффитисты